

Cinema
The Lawbreakers – cortometraggio muto western statunitense del 1913
The Lawbreakers – cortometraggio muto statunitense del 1915
Anche i gangster muoiono (The Lawbreakers) – film statunitense del 1961 diretto da Joseph M. Newman

Televisione
Lawbreakers (The Lawbreakers) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1963 al 1964